Перший сезон шоу Як дві краплі був показаний на каналі «Україна» в четвертому кварталі 2013 року щотижневими випусками. Перший випуск був продемонстрований 06 жовтня 2013 року, останній (святковий) — 31 грудня 2013 року.

Учасники

Перший сезон 
 Василь Бондарчук
 Єва Бушміна
 Аліна Гросу
 Володимир Дантес
 EL Кравчук
 Наталія Могилевська
 Оля Полякова
 Ірина Розенфельд
 Фагот
 Валерій Харчишин

Ведучі 
 Антон Лірник — український шоумен, сценарист, телевізійний ведучий, музикант, резидент Камеді Клаб, учасник «Дуету імені Чехова», режисер і продюсер.
 Анастасія Заворотнюк — російська актриса театру і кіно, телеведуча.

Журі

Випуски

Випуск 1 (6 жовтня 2013) 

Рахунок після першого випуску:
 Наталія Могилевска  — 61 бал
 Оля Полякова  — 44 бали
 Володимир Дантес — 35 балів
 Валерій Харчишин — 32 бали
 Василь Бондарчук — 31 бал
 Ірина Розенфельд — 28 балів
 Єва Бушміна — 26 балів
 EL Кравчук — 24 бали
 Фагот — 17 балів
 Аліна Гросу — 16 балів

Після першого ефіру шоу «Як дві краплі» вибухнув скандал. В ефірі телеканалу «Україна» резидент Comedy Club Гарік Мартіросян, коментуючи виступ співачки Єви Бушміної, яка перевтілилася в образ Шер, публічно назвав американську поп-діву «ніким»..

Випуск 2 (13 жовтня 2013) 

Перше місце за підсумками ефіру зайняв Валерій Харчишин в образі народного артиста України Іво Бобула. Під час виконання Харчишин — Бобул побував у всіх порах року: від літа через осіннє листя, сніг, а наприкінці — золоте конфеті. Від журі він отримав 34 бали, але додаткові «п'ятірки» від Володимира Дантеса, Ірини Розенфельд та Олі Полякової, переміг з 49 балами.

Рахунок за підсумками двох випусків:
 Наталія Могилевська — 95 балів
 Валерій Харчишин — 81 бал
 Оля Полякова — 74 бали
 Володимир Дантес — 69 балів
 Ірина Розенфельд — 60 балів
 Василь Бондарчук — 59 балів
 Єва Бушміна — 54 бали
 Аліна Гросу — 53 бали
 EL Кравчук — 48 балів
 Фагот — 35 балів

Випуск 3 (20 жовтня 2013) 

У третьому випуску шоу першу сходинку розділили Оля Полякова та Наталія Могилевська: Могилевську в образі Боба Марлі всі члени журі оцінили 12 балами, а Суперблондинка змогла дістатися до першого рядка ефіру завдяки «п'ятіркам підтримки» колег. Олю відзначили Валерій Харчишин, Фагот і, власне, Наталія Могилевська.

Рахунок за підсумками трьох випусків:
 Наталія Могилевска  — 143 бали
 Оля Полякова  — 122 бали
 Валерій Харчишин  — 107 балів
 Ірина Розенфельд  — 100 балів
 Єва Бушміна  — 88 балів
 Володимир Дантес — 87 балів
 EL Кравчук — 81 бал
 Аліна Гросу — 78 балів
 Василь Бондарчук — 76 балів
 Фагот — 60 балів

Випуск 4 (27 жовтня 2013) 

Рахунок за підсумками чотирьох випусків:
 Наталія Могилевска  — 194 бали
 Оля Полякова  — 163 бали
 Володимир Дантес  — 137 балів
 Валерій Харчишин — 123 бали
 Аліна Гросу  — 118 балів
 Ірина Розенфельд — 113 балів
 Єва Бушміна — 111 балів
 EL Кравчук — 108 балів
 Василь Бондарчук — 104 бали
 Фагот — 85 балів

Випуск 5 (3 листопада 2013) 

Перемогу у п'ятому турі програми завоював Фагот, який втілив образ Миколи Мозгового та виконанням його ліричної пісні про кохання всіх розчулив. Першою розплакалася ведуча шоу "Як Дві краплі " Анастасія Заворотнюк: «Я ж теж людина. Я дуже люблю цю пісню. До речі, вона була написана до 30-річчя спільного життя Миколи Петровича з дружиною».

Рахунок за підсумками п'ятьох випусків:
 Наталія Могилевська  — 231 бал
 Оля Полякова  — 217 балів
 Володимир Дантес — 161 бал
 Валерій Харчишин — 146 балів
 Фагот — 143 бали
 Ірина Розенфельд — 143 бали
 Аліна Гросу — 136 балів
 EL Кравчук — 135 балів
 Єва Бушміна — 131 бал
 Василь Бондарчук — 127 балів

Випуск 6 (10 листопада 2013) 

Рахунок за підсумками шістьох випусків:
 Наталія Могилевська  — 261 бал
 Оля Полякова  — 237 балів
 Володимир Дантес — 215 балів
 Ірина Розенфельд — 212 балів
 Єва Бушміна — 171 бал
 Фагот — 164 бали
 Валерій Харчишин — 160 балів
 Василь Бондарчук — 158 балів
 EL Кравчук — 156 балів
 Аліна Гросу — 150 балів

Випуск 7 (17 жовтня 2013) 

Загальний рахунок після сьоми випусків:
 Наталія Могилевська — 301 бал
 Оля Полякова — 273 бали
 Ірина Розенфельд — 262 бали
 Володимир Дантес — 246 бали
 Єва Бушміна — 196 балів
 EL Кравчук — 190 балів
 Василь Бондарчук — 189 балів
 Валерій Харчишин — 184 бали
 Фагот — 182 бали
 Аліна Гросу — 175 балів

Випуск 8 (24 жовтня 2013) 

Рахунок за підсумками вісьмох випусків:
 Наталія Могилевська — 343 бали
 Оля Полякова — 309 балів
 Ірина Розенфельд — 285 балів
 Володимир Дантес — 266 балів
 Валерій Харчишин — 234 бали
 Єва Бушміна — 231 бал
 EL Кравчук — 224 бали
 Фагот — 209 балів
 Аліна Гросу — 208 балів
 Василь Бондарчук — 203 бали

Випуск 9 (1 грудня 2013) 

Рахунок за підсумком дев'ятьох випусків:
 Наталія Могилевська — 372 бали
 Оля Полякова — 334 бали
 Ірина Розенфельд — 325 балів
 Володимир Дантес — 324 бали
 Єва Бушміна — 264 бали
 Валерій Харчишин — 254 бали
 Василь Бондарчук — 243 бали
 EL Кравчук — 242 бали
 Аліна Гросу — 236 балів
 Фагот — 232 бали

Випуск 10 (8 грудня 2013) 

Загальний рахунок за підсумками десятьох випусків:
 Наталія Могилевська — 413 балів
 Оля Полякова — 368 балів
 Володимир Дантес — 361 бал
 Ірина Розенфельд — 351 бал
 Єва Бушміна — 287 балів
 Валерій Харчишин — 285 балів
 Василь Бондарчук — 271 бал
 Аліна Гросу — 270 балів
 EL Кравчук — 270 балів
 Фагот — 264 бали

Випуск 11 — Півфінал (15 грудня 2013) 

Загальний рахунок після одинадцятого випуску:
 Наталія Могилевська — 471 бал
 Володимир Дантес — 393 бали
 Ірина Розенфельд — 393 бали
 Оля Полякова — 392 бали
 Валерій Харчишин — 324 бали
 Єва Бушміна — 312 балів
 Василь Бондарчук — 305 балів
 Аліна Гросу — 301 бал
 EL Кравчук — 285 балів
 Фагот — 278 балів

Випуск 12 — Фінал (22 грудня 2013) 
Наталія Могілевська відмовилася брати участь у фіналі, з нез'ясованих причин.

Після виступів фіналістів були показані позаконкурсні виступи:

За результатами СМС-голосування у прямому ефірі перемогу здобула Оля Полякова.

Випуск 13 — Новорічний (31 грудня 2013)

Примітки 

Телепередачі України